La Division 1 1975/76 fue la 38ª temporada del fútbol francés profesional. Saint-Étienne resultó campeón con 57 puntos, obteniendo su noveno título de liga y tercero de forma consecutiva.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Un bono de 1 punto a aquel equipo que haga por lo menos 3 goles en un partido

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1976-77:
 Angers: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo B.
 Stade Rennais: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo A.
 Stade Lavallois: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso.

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1976
Fútbol en 1975
Fútbol en 1976